Пейкер — фамилия. 

Известные носители:

 
 
 Пейкер, Карл Карлович (1770—1837) — георгиевский кавалер (№ 4214; 25 декабря 1828), командир Старо-Финляндского инженерного округа.
 Пейкер, Каспар (1525–1602) — немецкий учёный, врач, астроном и математик; религиозный деятель, гуманист. 
 Пейкер, Мария Григорьевна (1827—1881) — русская писательница; издатель журнала «Русский рабочий».
 
 Пейкер, Павел Александрович (?—1853) — полковник, Георгиевский кавалер (№ 8655; 26 ноября 1851).
 Пейкер, Платон Петрович (1839—1882) — генерал-майор.
 Пейкер, Эдуард фон (1791—1876) — немецкий генерал.

См. также 
 Паукер